Aglossorrhyncha är ett släkte av orkidéer. Aglossorrhyncha ingår i familjen orkidéer.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Orkidéer
Aglossorrhyncha